Bronswespen (superfamilie) (Chalcidoidea), een superfamilie van vliesvleugeligen
Bronswespen (familie) (Chalcididae), een familie van vliesvleugeligen